Rezultati Prvenstva Anglije 1948 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Robert Falkenburg je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Frank Parker (Četrti krog)
  John Bromwich (Finale)
  Gardnar Mulloy (Polfinale)
  Tom Brown (Četrtfinale)
  Jaroslav Drobný (Drugi krog)
  Budge Patty (Četrtfinale)
  Robert Falkenburg (Prvak)
  Eric Sturgess (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1948